Adoption steht für:
 Adoption, die rechtliche Annahme einer Person „an Kindes statt“
Nationales und Rechtsgebiete:
 Adoption (Deutschland)
 Adoption (Österreich)
 Adoption (Schweiz)
 Adoption (Vereinigte Staaten)
 Adoption (Kanonisches Recht)
 Adoption (Römisches Reich)
sowie:
 in der Rechtstheorie die direkte Übernahme von Völkerrecht in innerstaatliches Rechts, siehe Adoptionstheorie 
 in der Betriebswirtschaftslehre die Beschreibung der Übernahme von Innovationen, siehe Diffusionstheorie

Siehe auch:
 Adoptianismus (christologische Lehre)
 Adoptionismus (Monarchianismus: theologische Ansätze im Christentum)